Rechkemmer ist der Familienname folgender Pers

 Gerhard Rechkemmer (* 1951), deutscher Ernährungswissenschaftler und Physiologe
 Klaus Rechkemmer (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Kuno Rechkemmer (* 1951), deutscher Wirtschaftsingenieur